Hungana (ou Hungaan) peut désigner :
 le hungana (ou kihungana), une langue parlée en République démocratique du Congo ;
 les Hungana (ou Bahungana), le peuple qui parle cette langue.